US Open 2021 – gra podwójna kobiet na wózkach – zawody deblowe kobiet na wózkach, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 10–11 września na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2021
US Open – gra podwójna kobiet na wózkach